Бью́на-Ви́ста () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Сторм-Лейк.

История 
Округ Бьюна-Виста был сформирован  года. Назван в честь победы в битве при Буэна-Виста, в ходе Американо-мексиканской войны, одержанной генералом Закари Тейлором.

География 
По данными Бюро переписи населения США площадь округа Бьюна-Виста составляет 1488 км².

Основные шоссе 
  Шоссе 71
  Автострада 3
  Автострада 7
  Автострада 10
  Автострада 110

Соседние округа 
 Клей  (север)
 Покахонтас  (восток)
 Сок  (юг)
 Чероки  (запад)

Демография 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 26,4 % составляли дети до 18 лет, 14,5 % люди возрастом более 65 лет. 49,1 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 91,8 % белых, 2,3 % афроамериканцев, 0,3 % представителей коренных народов, 4,6 % азиатов, 22,4 % латиноамериканцев. 1,0 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $16042. 12,3 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $44152.

Также 81,3 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 18,7 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы